Rovná hoľa – miejsce na grzbiecie Konský grúň w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Rovná hoľa – szczyt w Dolinie Jańskiej w Niżnych Tatrach na Słowacji